Овик Кеучкерян (англ. Hovik Keuchkerian, арм. Հովիկ Կեուչկերյան; дата рождения 14 ноября 1972 г.) — испанский актёр, родился в Бейруте, Ливан. Отец по национальности армянин, мать — испанка. С трех лет переехал в Мадрид, Испания. Профессионально занимался боксом, дважды завоевывал титул чемпиона Испании. После завершения спортивной карьеры нашел себя в творчестве, начал писать, выступать как комик и сниматься в качестве актера.

Фильмография 
Сниматься в кино начал с 2010 года, первой картиной стал испанский телесериал «Hispania, la leyenda» , далее снимался в короткометражках, документальных фильмах, в 2013 снялся в сериале «Влюбленный скорпион», в 2015 снялся в сериале «Министерство времени», в 2016 снялся в фильме Assassin’s Creed, наибольшую знаменитость Ховику принесла роль Боготы в сериале «Бумажный дом», после он снялся в боевике Ре-эволюция (сыграл Макса), в 2018 сыграл в фильме «Человек, который убил Дон Кихота» (сыграл Рауля), в 2020 вышел сериал с участием Ховика под названием «Бунт», где он сыграл роль Сальвы, а в 2022 он примкнул к команде второго сезона мистического сериала «Голова», сыграв роль механика Чарли.

Примечания

Ссылки 
 Ховик Кеучкерян на сайте Kinorium.com  
 Ховик Кеучкерян на imdb.com  

   

Актёры Испании